Matouš est un prénom et un patronyme tchèque porté par :

 Jan Matouš (1961 - ) est un biathlète tchèque. 
 Josef Matouš (1942 - ) est un sauteur à ski tchèque.
 Mario Matouš (1947 - 2013) est un compositeur d'études d'échecs tchèque.

Homonymie de patronyme

cs:Matouš
en:Matouš